Марта Рей (;  — ) — американская актриса, певица и комедиантка, которая достигла успехов в голливудских кинофильмах периода 1930-х и 1940-х годов, а на более позднем этапе на телевидении. Помимо известности в качестве актрисы и общественного деятеля, прославилась своими многочисленными браками: она была замужем семь раз. Рей страдала от болезни Альцгеймера. В 1993 году в связи с проблемами кровообращения ей ампутировали обе ноги. Умерла от пневмонии 19 октября 1994 года.

Избранная фильмография 

 1939 — Никогда не отчаивайся / Never Say Die — Микки Хокинс
 1947 — Месье Верду / Monsieur Verdoux — Аннабелла Бонёр
 1970 — Финкс / The Phynx — Фокси

Награды и номинации 
 «Оскар»
 1969 — Награда имени Джина Хершолта
 «Эмми»
 1953 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале (номинация)
 1954 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале (номинация)
 1976 — Премия «Эмми» в категории «Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале» «Макмиллан и жена» (номинация)
 «Золотой глобус»
 1963 — Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — Кинофильм «Джамбо Билли Роуза» (номинация)
 «Премия Гильдии киноактёров США»
 1974 — Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф
 Голливудская «Аллея славы»
 1960 — Звезда на Аллее славы за вклад в кинематограф
 1960 — Звезда на Аллее славы за вклад в телевидение
 Президентская медаль Свободы
 1993 — Президентская медаль Свободы за заслуги перед страной

Примечания

Ссылки 

 All Star Revue episode guide at Classic TV Info.
 The Martha Raye Show episode guide at Classic TV Info.
 Martha’s Bio (from ALICE Website)
 Colonel Maggie
 Story of Raye

Лауреаты почётной премии «Оскар»
Артисты водевилей
Женщины-комедианты
Умершие от пневмонии
Поп-вокалисты США
Киноактрисы США